Blasisaurus est un genre éteint de dinosaures ornithopodes de la famille des hadrosauridés et de la sous-famille des lambéosaurinés. Il a vécu tout à la fin du Crétacé supérieur où il figure parmi les derniers dinosaures qui existaient encore avant l'Extinction Crétacé-Tertiaire, il y a 66 Ma.

La seule espèce connue (et espèce type), Blasisaurus canudoi, a été nommée et décrite par Penélope Cruzado-Caballero, Xabier Pereda-Suberbiola et José Ignacio Ruiz-Omeñaca en 2010.

Étymologie 
Le nom générique réfère au site « Blasi 1 », où les restes ont été retrouvés. Le nom spécifique a été donné en l'honneur du paléontologue José Ignacio Canudo.

Découverte et description 
Le genre est basé sur l'holotype MPZ99/667, conservé à Huesca. Il est constitué d'un crâne avec des fragments de mandibule retrouvés dans une strate datée du Maastrichtien supérieur au sommet des grès de la formation géologique d'Arén. Cette formation est recouverte par la formation de Tremp dans laquelle, à quelques kilomètres de là, a été découvert un autre lambéosauriné : Arenysaurus. La datation radiométrique du niveau duquel a extrait Blasisaurus donne .

Blasisaurus est un Hadrosauridae de taille moyenne. Selon ses inventeurs, il se distingue dArenysaurus par la forme de ses dents et l'absence d'arêtes secondaires. Cependant en 2013, Prieto-Márquez et ses collègues ont conclu que les caractères diagnostiques définis pour Arenysaurus ne sont pas « uniques », sans pouvoir cependant trancher sur une possible synonymie entre ces deux genres.

Classification 
L'analyse cladistique réalisée par les auteurs place Blasisaurus en groupe frère avec Arenysaurus.
En 2013, Penélope Cruzado-Caballero et ses collègues positionnent Blasisaurus et Arenysaurus dans la tribu des Parasaurolophini.

Depuis 2020, il est positionné chez les Arenysaurini (en) par N. R. Longrich, X. Pereda Suberbiola, R. A. Pyron et N.-E. Jalil.

Cladogramme 
Le cladogramme ci-dessous, d'Albert Prieto-Márquez et ses collègues, réalisé la même année, en 2013, montre une phylogénie très différente, et place Blasisaurus dans la tribu des Lambeosaurini, en groupe frère du genre Arenysaurus.

Un cladogramme plus large, plus complet et plus récent, établi par les mêmes auteurs en 2016, se trouve dans l'article Hadrosauridae. Le clade constitué par les genres Blasisaurus et Arenysaurus y est placé comme le taxon le plus évolué parmi les Lambeosaurinae.

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste des genres de dinosaures
 Hadrosauridae
 Lambeosaurinae

Hadrosauridae
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Europe
Taxon fossile décrit en 2010